|-
| (118901) 2000 UH67||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118902) 2000 UU67||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118903) 2000 US72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118904) 2000 UT86||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118905) 2000 UM87||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118906) 2000 UE93||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118907) 2000 UJ95||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118908) 2000 UA98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118909) 2000 UE106||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118910) 2000 UR111||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118911) 2000 VL2||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118912) 2000 VN16||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118913) 2000 VM18||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118914) 2000 VV18||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118915) 2000 VM25||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118916) 2000 VR25||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118917) 2000 VU26||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118918) 2000 VY26||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118919) 2000 VR27||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118920) 2000 VH31||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118921) 2000 VP45||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118922) 2000 VE48||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118923) 2000 VM51||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118924) 2000 VG53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118925) 2000 VH59||||6 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118926) 2000 VT59||||1 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118927) 2000 WQ2||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118928) 2000 WB3||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118929) 2000 WK5||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118930) 2000 WB8||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118931) 2000 WD21||||24 листопада 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Б.-К. Лі
|-
| (118932) 2000 WC24||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118933) 2000 WA27||||26 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (118934) 2000 WG31||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118935) 2000 WE42||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118936) 2000 WT43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118937) 2000 WT46||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118938) 2000 WM47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118939) 2000 WL51||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118940) 2000 WH58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118941) 2000 WW60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118942) 2000 WK62||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (118943) 2000 WF67||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118944) 2000 WU67||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 118945 Рікхілл (Rikhill)||||29 листопада 2000||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (118946) 2000 WQ69||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118947) 2000 WV69||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118948) 2000 WN83||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118949) 2000 WM88||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118950) 2000 WG89||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118951) 2000 WU89||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118952) 2000 WA92||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118953) 2000 WN94||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118954) 2000 WR99||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118955) 2000 WU100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118956) 2000 WA103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118957) 2000 WE115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118958) 2000 WR121||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118959) 2000 WO124||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118960) 2000 WQ124||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118961) 2000 WO125||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118962) 2000 WK129||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118963) 2000 WY132||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118964) 2000 WW133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118965) 2000 WA138||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118966) 2000 WJ141||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118967) 2000 WL144||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118968) 2000 WP150||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118969) 2000 WC156||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118970) 2000 WE160||||20 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (118971) 2000 WR162||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (118972) 2000 WV171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118973) 2000 WD173||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (118974) 2000 WU173||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118975) 2000 WB180||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118976) 2000 WL181||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (118977) 2000 WQ183||||21 листопада 2000||Обсерваторія Верхнього Провансу||Обсерваторія Верхнього Провансу
|-
| (118978) 2000 WW196||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118979) 2000 XM6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118980) 2000 XC11||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118981) 2000 XS13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118982) 2000 XK14||||5 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (118983) 2000 XB19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118984) 2000 XC21||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118985) 2000 XW26||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118986) 2000 XM30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118987) 2000 XZ41||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118988) 2000 XS44||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118989) 2000 XO47||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118990) 2000 XW48||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118991) 2000 YC5||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118992) 2000 YW6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118993) 2000 YL12||||22 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (118994) 2000 YS28||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118995) 2000 YH34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118996) 2000 YF38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118997) 2000 YU39||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118998) 2000 YC40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (118999) 2000 YJ51||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (119000) 2000 YV55||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

118900